Baga kan syfta på:
 Baga, en folkgrupp i Guinea
 Baga (vindruva), en blå vindruva

Geografi

Kina 

 Baga (socken), Tibet, 
 Baga Xiang (socken i Kina), Yunnan,

Spanien 

 Bagà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Bagà (ort), Katalonien, Província de Barcelona,